Эдуард Норвичский (; 1373 — 25 октября 1415), 1-й граф Ратленд (1390—1402), 1-й граф Корк (1395—1415), 1-й герцог Альбемарль (1397—1399 и 1414—1415), 2-й герцог Йоркский (1402—1415), 2-й граф Кембридж (1402—1415) — английский вельможа, сын Эдмунда Лэнгли, 1-го герцога Йоркского и Изабеллы Кастильской, внук короля Англии Эдуарда III.

Автор самой старой англоязычной книги по охоте «Хозяин дичи».

Биография 
Эдуард был любимцем короля Ричарда II, который пожаловал ему титулы графа Ратленда (1390) и герцога Альбемарля (1397). В 1402 году унаследовал от отца титулы герцога Йорка и графа Кембриджа (в 1414 году титул графа Кембриджа перешёл к брату Эдуарда Ричарду Конисбургу). После узурпации английского престола Генрихом IV был лишён титула герцога Альбемарля (1399). Участвовал в Крещенском заговоре против Генриха IV (1400), был разоблачён собственным отцом, но сумел вымолить прощение у короля. В 1405 году изобличён в очередном заговоре собственной сестрой и заточён в тюрьму.

После освобождения перестал плести интриги против короля, участвовал в военных походах во Францию. Погиб в битве при Азенкуре — его гибель была одной из самых заметных потерь англичан в этом бою.

В 1381 году, с целью укрепления союза с Англией, португальский король Фернанду I устроил помолвку своей дочери Беатрисы с восьмилетним Эдуардом. Однако с возобновлением войны с Кастилией эта помолвка была расторгнута.

В 1397 году Эдуард женился на Филиппе де Моун, дочери Джона, 2-го барона Моуна; брак оказался бездетным.

Персонаж в двух пьесах Шекспира: «Ричард II» (под именем герцога Омаля, играет довольно важную роль в сюжете) и «Генрих V».

Примечания

Ссылки 
 
 

Йорки
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Азенкуре
Герцоги Альбемарль
Герцоги Йоркские
Графы Кембридж
101
Графы Корк
Констебли Тауэра
Крещенский заговор
Графы Англии XIV века
Герцоги Англии XIV века
Герцоги Англии XV века